Guy Carleton (1605–1685) – angielski biskup anglikański
 Guy Carleton (1724–1808) – brytyjski generał, gubernator Kanady, 1 baron Dorchster
 Guy Carleton (1857–1946) – amerykański generał